Кикеон ( — смесь, от глагола  — смешивать) — древнегреческий напиток на основе измельчённого жареного ячменя ().

Упоминания

Античная литература 
Кикеон упоминается у Гомера в обеих поэмах. В «Илиаде» (XI, 624, 638—641; состав — ячмень (), козий сыр, прамнейское вино):
      В нем Гекамеда, богиням подобная, им растворила
         Смесь на вине прамнейском, натёрла козьего сыра
 640  Тёркою медной и ячной присыпала белой мукою.

В «Одиссее» Цирцея приготовила Одиссею кикеон, добавляя мёд и волшебное зелье (X, 234).

     В дом их Цирцея ввела, посадила на стулья и кресла,
      234  Сыра, зелёного мёда и ячной муки замешала
 235 Им на прамнийском вине и в напиток подсыпала зелья,
        Чтобы о милой отчизне они совершенно забыли.

Элевсинские мистерии 
Напиток выпивался участниками Элевсинских мистерий перед началом ритуала посвящения (согласно легенде, Деметра — богиня, которой были посвящены Мистерии — пила его в доме царя Келея). Некоторые учёные полагают, что эффект Элевсинских мистерий основывался на воздействии на участников психоделика, содержащегося в кикеонe. По мнению Роберта Уоссона, ячмень мог быть заражен грибами спорыньи, которые содержат воздействующую на психику амиды лизергиновой кислоты (родственна ЛСД и эргоновинам); впрочем, Роберт Грейвз приводил аргументы в пользу того, что в кикеоне или в подаваемом на мистериях печенье содержались грибы рода псилоцибе.

Примечания

Ссылки 

 

Религия в Древней Греции
Энтеогены